Strzeszkowice (gromada) (powiat jędrzejowski)
 Strzeszkowice Duże (gromada) (powiat lubelski/bełżycki)